Központi Sport- és Ifjúsági SE é um clube de polo aquático da cidade de Budapeste, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1963. 

Clubes de polo aquático da Hungria